Сан Сирило има више значења:

 Сан Сирило (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Сирило, Ел Талон (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Сирило (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Сирило (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Сирило (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику